Gillin ist der Familienname folgender Personen:

 Hugh Gillin (1925–2004), US-amerikanischer Schauspieler
 John Lewis Gillin (1871–1958), US-amerikanischer Soziologe